В этом списке размещены все версии Яндекс.Браузера для компьютера. Впервые Яндекс.Браузер был представлен 1 октября 2012 года.

Текущая стабильная версия для компьютера

Текущая бета-версия для компьютера

Устаревшие

Примечания 

Истории версий программного обеспечения